Develle ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Develle (1831–1909), französischer Politiker
 Jules Develle (1845–1919), französischer Politiker